Ocean Jewel of St. Petersburg (ранее Михаил Суслов (1982—1989), Пётр Первый (1989—2001), Ocean Empress (2001—2003)) — автомобильно-пассажирский паром класса Дмитрий Шостакович, проект B-492, построенный в Польской Народной Республике по заказу СССР и использовался преимущественно в качестве круизного судна, «плавучей клиники», а также «плавучего казино». Судами-близнецами являются Дмитрий Шостакович, Георг Отс, Константин Симонов, Лев Толстой, Михаил Шолохов и Константин Черненко.

История постройки 

Теплоход являлся одним из четырёх судов проекта Б-492, которые были построены для ЧМП (одно из них, «Констанин Симонов» впоследствии было передано в Балтийское морское пароходство). Был приведен в Одессу из Польши капитаном Владимиром Андреевичем Туманом и 30 декабря 1982 года принят в состав ЧМП.

При закладке назывался «Василий Соловьёв-Седой», затем переименован в «Михаил Суслов» в память скончавшегося в 1982 году советского политического деятеля М. А. Суслова.

Всего для СССР было построено семь судов-близнецов: шесть судов класса Дмитрий Шостакович (проект B-492) и модифицированное судно Георг Отс (проект B-493). В ходе эксплуатации у головного судна были выявлены недостатки, связанные с неудовлетворительными мореходными качествами и переутяжеленностью корпуса. У первых четырёх судов класса Дмитрий Шостакович также были неоптимальны носовые обводы корпуса, что снижало мореходные качества судов. Указанные недостатки в значительной мере были устранены при строительстве последующих судов серии, а на первых судах носовая часть была заменена.

Времена СССР 

С 1983 по 1988 год судно работало на Крымско-Кавказской линии, иногда совершая круизы вокруг Европы с немецкими и польскими туристами на борту.

С 19 марта по 2 июня 1989 года в Бремерхафене на заводе «Ллойд Верфт» произведено переоборудование судна в глазную клинику, возглавляемую Святославом Фёдоровым.

Изначально предполагалось, что на борту будут работать одновременно четыре группы врачей. Судно будет курсировать по Чёрному и Средиземному морям в режиме круизного плавания, а на стоянках — осуществлять глазные операции за дополнительную оплату.

Эксплуатирующая фирма получила название «Флокс» (от флот+око+сервис). 4 июля 1989 года переоборудованное судно прибыло в Одессу под командованием капитана Александра Николаевича Камудо.

Начали предприниматься попытки к переименованию судна. Предлагались разные варианты, в их числе «Антон Чехов», «Михаил Булгаков», но в итоге министерство отдало приказ о переименовании из «Михаила Суслова» в «Пётр Первый»

Под новым названием в конце 1989 года теплоход отправился в ОАЭ, где простоял в качестве глазной клиники до апреля 1990 года. Работа клиники была нарушена войной в Персидском заливе и «Пётр Первый» перешёл работать в порт Ларнака на Кипре. Деятельность клиники продолжалась до января 1991 года, когда решением Совкомфлота «Флокс» был ликвидирован как недостаточно прибыльное предприятие.

После распада СССР 

После ликвидации «Флокс» и распада СССР, «Пётр Первый» работал в режиме обычного круизного судна с опломбированым медблоком. После встречи Святослава Федорова с руководством ЧМП, в феврале 1993 года работа плавучей клиники была возобновлена. Первым портом работы был Гибралтар.

Арест на Гибралтаре

Передача судна 

В октябре 1995 года судно было отдано во фрахт компании «Parkdale Int. Inc.» (США), образованной днепропетровским банком «Славянский».

Осенью 1997 года в связи с убыточностью бизнеса операции на судне остановились и клиника закрылась — на этот раз окончательно. Врачи уехали, остались лишь моряки, обеспечивающие жизнедеятельность судна.

Арест в ОАЭ 
Растущие долги и последовавший вслед за этим кризис «Черноморского пароходства» привели к повторному аресту судна в конце декабря 1997 года в порту Джебель-Али (ОАЭ). Иск на сумму в 11 миллионов долларов в отношении Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» (ГСК ЧМП) выставила египетская компания «Bancomar». Несмотря на то, что «Петр Первый» в 1996 году был де-юре продан либерийской компании «Sovereign Maritime Inc.», суд ОАЭ признал сделку купли-продажи незаконной и наложил на судно арест за долги ГСК ЧМП.

С начала весны 1998 года начали происходить сбои в снабжении судна, с 1 марта 1998 года экипажу перестали выплачивать зарплату. 20 октября того же года фрахтователь отказался от содержания судна из-за несоблюдения условий фрахта.

Экипаж был вынужден пить техническую воду и просить подаяния у местных жителей для пропитания. На судне отсутствовало водоснабжение, электропитание, не работала канализационная система. В начале 1999 года вместо снабжения на судно из ГСК ЧМП был прислан священник, намеревавшийся обратить в православную веру американских военных и взимать с них пожертвования.

Хотя 3 июля 1999 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 1180 «О продлении срока действия постановления Кабинета министров от 19 октября 1998 года N1587», которое предусматривало выделение суммы, эквивалентной 1 млрд 423 млн долларов для финансирования затрат по погашению задолженностей по зарплате экипажам арестованных судов ГСК «ЧМП» за счёт резервного фонда правительства, судьба этих денег в отношении теплохода осталась неизвестна.

8 февраля 2000 года суд города Дубая принял решение об освобождении теплохода из-под ареста.

В 2001 году в Дубае теплоход «Пётр Первый» был продан.

Конец карьеры 

2001 году «Пётр Первый» переименован в «Ocean Empress», а затем в 2003 году в «Ocean Jewel of St. Petersburg» и переоборудован фирмой «Titan Cruise Lines» в казино.

Находясь за пределами территориальных вод США, судно служило плавучей платформой для залов игровых автоматов вблизи города Сент-Питерсберг (St. Petersburg, Флорида, США).

В 2005 году «Titan Cruise Lines» обанкротилась, После банкротства последнего хозяина судна, и невозможности с его стороны нести финансовые затраты на содержание теплохода, а также при полном отсутствии и покупательского спроса на бывший лайнер, на Американской судоверфи, где он находился, было принято решение о разделке судна прямо на месте. По одному из источников, эти работы по разделке бывшего "Михаила Суслова" уже завершились.

После разделки судна, остаётся лишь четыре судна типа "Дмитрий Шостакович": это - головное судно серии, а также бывшие "Лев Толстой", "Константин Симонов" и "Русь"(1986 г. постр.). Единственное судно данного типа, остававшееся на постсоветском пространстве - Российский теплоход "Георг Отс" также являющийся головным судном серии и базировавшееся во Владивостоке был тайно угнан руководителем ООО «Техномарин» Сергеем Гилевым. Судно отремонтированное за 250млн р. к саммиту стран АТР 2012г.  дальнейшем «Георг Отс» был незаконно разделан на металлолом, а вырученные денежные средства присвоены директором «Техномарина» Гилевым, который скрылся за пределами Приморья. Мошенничество было совершено через субаренду судна одной из китайских компаний. Последний сигнал судна был зафиксирован в китайском порту Джоушань 6 марта 2013 года.  Разделан на металлолом в Китае о чем было объявлено в июне 2014 года.

Капитаны теплохода 
Многолетний «штатный» капитан
 Александр Николаевич Камудо (1988—1998)

Подменные капитаны
 Владимир Андреевич Туман
 Владимир Александрович Сорокин
 Эдуард Николаевич Борисов
 Александр Васильевич Беспалов
 Валерий Васильевич Добранов
 Владимир Владимирович Коваленко

Примечания 

Гражданские суда
Пассажирские суда
Суда СССР
Суда Украины
Теплоходы
Суда по алфавиту